Kougri (né Moussa Congo en 1930 et mort le ), était le  empereur des Mossis (Moro Naba) de Ouagadougou au Burkina Faso, intronisé en 1957..

Biographie 
Après la mort du Moro Naba Sagha II le 12 novembre son fils Moussa Congo âgé de 27 ans lui succède le  sous le nom de Naba Kougri. Le  le Moro Naba tente d'établir une monarchie constitutionnelle mais il échoue lorsque le 20 octobre Maurice Yaméogo devient président du Conseil de gouvernement. Le  la République de Haute-Volta état membre de la Communauté française est proclamée.

Le , le Naba Kougri décède et son fils Ousmane Congo lui succède sous le nom de règne Baongo II.

Références

Articles connexes 
 Royaume mossi
 Histoire du Burkina Faso

Roi mossi
Personnalité politique burkinabé
Décès en décembre 1982
Naissance en 1930
Roi de Ouagadougou